

Geografia 
 Finkenstein am Faaker See – gmina targowa w Austrii, w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land

Dodatkowa nazwa miejscowości w Polsce:
 Brzezie

Osoby 
 Daniel Finkenstein – niemiecki piłkarz ręczny

Zobacz też 
 Finckenstein